Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2006 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Katarina Srebotnik et Nenad Zimonjić battent Elena Likhovtseva et Daniel Nestor en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2006
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 2006
Tennis en mai 2006
Tennis en juin 2006